Berjozovka může znamenat:

Řeky 
 Berjozovka (přítok Ikorce) — přítok Ikorce
 Berjozovka (přítok Kolymy) — přítok Kolymy
 Berjozovka (přítok Mgy) — přítok Mgy
 Berjozovka (přítok Medvedice) — přítok Medvedice
 Berjozovka (přítok Medvedky) — přítok Medvedky
 Berjozovka (přítok Nary) — přítok Nary
 Berjozovka (přítok Olymčiku) — přítok Olymčiku
 Berjozovka (přítok Pyšmy) — přítok Pyšmy
 Berjozovka (přítok Sestry) — přítok Sestry
 Berjozovka (přítok Kerdi) — přítok Kerdi
Berjozovka (přítok Buchtarmy) — přítok Buchtarmy

Sídla 
 Bjarozaŭka — město v Hrodenské oblasti Běloruska.
 Berjozovka (Komi) — vesnice v Komiské republice Ruska.
 Berjozovka (Krasnojarský kraj) — vesnice v Krasnojarském kraji Ruska.
 Berjozovka (Ukrajina) — vesnice v Oděské oblasti Ukrajiny.